Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1974 года стал первым розыгрышем этого турнира. В нём участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1975.

Таблица

Матчи

Тур 1
Данубио 2:1 Уондерерс
Пеньяроль 4:2 Серро
Насьональ 3:2 Ливерпуль

Тур 2
Насьональ 5:2 Серро
Ливерпуль 4:1 Данубио
Пеньяроль 2:0 Уондерерс

Тур 3
Пеньяроль 3:1 Ливерпуль
Уондерерс 5:3 Серро
Данубио 1:1 Насьональ

Тур 4
Уондерерс 3:2 Ливерпуль
Пеньяроль 4:1 Насьональ
Данубио 3:3 Серро

Тур 5
Данубио 0:0 Пеньяроль
Уондерерс 2:1 Насьональ
Серро 0:3 Ливерпуль

Ссылки
 результаты до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая